London Heathrow Terminal 3 (engelska: Heathrow Terminal 3) är en byggnad på London-Heathrow flygplats i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Greater London och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. London Heathrow Terminal 3 ligger  meter över havet.

Terrängen runt London Heathrow Terminal 3 är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om London Heathrow Terminal 3. Runt London Heathrow Terminal 3 är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Slough,  km väster om London Heathrow Terminal 3. Runt London Heathrow Terminal 3 är det i huvudsak tätbebyggt.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Luftfartsanläggningar